Virata steht für:
 Cesar Virata (* 1930), ehemaliger philippinischer Politiker
 Virata (Mythologie), ein König im indischen Epos Mahabharata
 Virata (Reich), das von König Virata regierte Matsya-Reich
 Virata Nagar, auch Viratanagari, die Hauptstadt dieses Reiches
 Virata Parva, das vierte Buch des Mahabharata
 Virata, italienisch „wenden“ (beim Segeln)